Povilas Lukšys (1886-1919) – żołnierz litewski, bohater narodowy
 Povilas Lukšys (ur. 1979) – piłkarz litewski